Пищевич — фамилия:

Известные носители 
 Пищевич, Ефим Степанович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 1253; 26 ноября 1795.
 Пищевич, Иван Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан; № 883 (457); 19 февраля 1792.
 Пищевич, Лазарь Степанович — Георгиевский кавалер; майор; № 1668; 5 февраля 1806.
 Пищевич, Семён Григорьевич (1863—1945) — русский офицер и политик.
 Пищевич, Семён Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; № 107 (86); 12 апреля 1771.